Kawatiri steht für:
 Kawatiri (Neuseeland), Ortschaft in der Region Tasman, Neuseeland
 Māori-Name des Buller River, einem Fluss auf der Südinsel Neuseelands